Castro Alves – miasto w Brazylii, w stanie Bahia
 Castro Alves, właśc. Antônio Frederico de Castro Alves (1847–1871) – brazylijski poeta i dramatopisarz